

События

Римская империя 
 Император: Клавдий (патриций); консулы: Клавдий (во 2-й раз, патриций) и Гай Цецина Ларг (плебей); консулы-суффекты: Гай Цестий Галл (плебей) и Корнелий Луп (патриций); народный трибун: Марк Юлий Ромул.
 Гай Светоний Паулин отправлен для подавления восстания в Мавретании, возглавляемого Эдемоном. Восстание подавлено.
 Мавретания становится римской провинцией.
 Учреждён пост «римского епископа», которым стал Пётр. Начало папства.
 Парфяне берут Селевкию.

Китай 
 Лю Фан вернулся к Хунну.
 Подавление восстания сестёр Чынг в Тонкине. Поход войска Ма Юаня и Лю Луна (20 000) в Северный Вьетнам (Зяо-тяу). Ма Юань действовал с крайней жестокостью. Трудная победа при Волнистом озере (Ланг-бак), а затем при Красивом ущелье (Кэм-кхе). Гибель сестёр.

Родились 
 Марк Валерий Марциал, римский поэт.
 Клавдия Октавия — дочь императора Клавдия от Мессалины, первая жена императора Нерона.

Скончались 
 Авл Цецина Пет — консул-суффект Римской империи 37 года, участник восстания Камилла Скрибониана (42 год). Покончил жизнь самоубийством;
 Аррия Старшая — жена предыдущего, также покончившая жизнь самоубийством;
 Гай Аппий Юний Силан — ординарный консул в 28 году, проконсул Тарраконской Испании, муж Домиции Лепиды-младшей, матери Валерии Мессалины. Казнён императором Клавдием по навету его супруги, Мессалины;
 Луций Аррунций Камилл Скрибониан — ординарный консул 32 года, руководитель восстания против принцепса (42 год). Убит или покончил жизнь самоубийством;
 Сервий Азиний Целер — консул-суффект 38 года, казнён.

Примечание

См. также